Аматуни Симонович (Семёнович) Аматуни (настоящая фамилия Вардапетян, Вартапетян; , Елизаветполь — , расстрельный полигон «Коммунарка») — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП(б) Армении (1936—1937).

Биография 
В 1908—1911 годах учился в школе села Славянское Елизаветпольской губернии, а в 1911—1920 годах — в мужской гимназии Гянджа.

В январе 1918 г. уходит на Эрзерумский фронт, зачислен в 36-й Туркестанский стрелковый полк. Был ранен в первом же бою. В конце осени того же года возвращается домой, чтобы продолжить учёбу в гимназии.

Член РСДРП(б) с июня 1919 г.

С февраля по ноябрь 1920 г. председатель Гянджинского окружного комитета комсомола, с декабря 1920 по июнь 1921 г. секретарь Шамхорского уездного комитета комсомола.

С июня 1921 по август 1923 г. работает заведующим агитотделом, затем и секретарем ЦК комсомола Армении.
С августа 1923 по январь 1926 г. работает от заворготделом до секретаря Заккрайкома ВЛКСМ, откуда направлен на учёбу.

Учился в Московском институте красной профессуры (1926-28).

С мая 1928 по декабрь 1930 г. заведующий агитпропотделом ЦК КП(б) Армении, секретарь Ереванского уездного комитета КП(б)А, затем — секретарь ЦК КП(б)А.

С начала 1931 г. управляющий конторой «Союзмясо» Закавказья, с января 1932 по 1933 г. заворготделом и секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). В 1934 г. назначен начальником политсектора Заккрайкомзема. В январе 1935 г. первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) Л. П. Берия рекомендует его вторым секретарем Бакинского комитета КП(б) Азербайджана.

В 1935-36 гг. — второй секретарь, а в 1936-37 гг. — первый секретарь ЦК КП(б) Армении.

23 сентября 1937 года Пленум ЦК ВКП(б) на заключительном заседании лишает Аматуни должностей, выводит из членов ЦК и партии и передаёт его в руки НКВД, в тот же день арестован.

Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 28 июля 1938 г. по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации к расстрелу.

Реабилитирован в марте 1977 г..

Ссылки 
 Советские правители Армении // Ноев ковчег, N 2 (137) Февраль 2009 года. ,
 Биографический словарь // Архив Александра Н. Яковлева

Примечания 

Выпускники Елизаветпольской гимназии
Большевики
Участники Гражданской войны в России (красные)
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Секретари Закавказского крайкома ВКП(б)
Вторые секретари ЦК КП Армении
Члены ЦК ЛКСМ Армении
Посмертно реабилитированные в СССР